St Annes – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 St Anne’s on the Sea – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 St Ann’s